26 Dywizjon Artylerii Ciężkiej (II RP)
 26 Dywizjon Artylerii Ciężkiej (LWP)